Escipió (en llatí Scipio) va ser el nom d'una il·lustre família d'origen patrici de la gens Cornèlia.

El nom significa 'bastó' o 'vara', i es diu que es va donar originalment a un Corneli, perquè va servir de bastó o de guia (patrem pro baculo regebat) al seu pare que era cec. Aquest nom el va transmetre als seus fills, que el van usar com a cognomen hereditari de la família. Els Escipions van donar alguns dels personatges romans més destacats de la República.

Com moltes altres famílies romanes, posseïen un lloc d'enterrament a Roma, on s'hi enterraven tots els membres de la família. Aquesta tomba familiar, que es trobava prop de la Porta Capena, va ser descoberta l'any 1780 i és una de les restes més interessants del període republicà. Es va descobrir a l'esquerra de la Via Àpia, a uns 400 passos de la moderna Porta de San Sebastiano.

Genealogia 
 Publi Corneli Escipió, tribú amb potestat consular l'any 395 aC
 Publi Corneli Escipió, edil curul el 366 aC
 Luci Corneli Escipió, cònsol el 350 aC
 Publi Corneli Escipió Barbat, cònsol el 328 aC
 Luci Corneli Escipió Barbat, cònsol el 298 aC
Gneu Corneli Escipió Asina, cònsol el 260 aC i el 254 aC
Publi Corneli Escipió Asina, cònsol el 259 aC
Luci Corneli Escipió, cònsol el 259 aC
Publi Corneli Escipió, cònsol el 218 aC
Publi Corneli Escipió Africà Major o el Vell, cònsol el 205 aC
Publi Corneli Escipió Africà, àugur el 180 aC
Publi Corneli Escipió Emilià Africà Menor o el Jove (adoptat), cònsol el 147 aC. Casat amb la seva cosina per adopció Semprònia Cornèlia
Luci o Gneu Corneli Escipió Africà, pretor l'any 174 aC
Cornèlia Escipiona Major, casada amb Publi Corneli Escipió Nasica Corculum, cònsol el 162 aC
Cornèlia Escipiona Menor, casada amb Tiberi Semproni Grac, cònsol l'any 177 aC
Tiberi Semproni Grac, tribú de la plebs el 134 aC
Gai Semproni Grac, tribú de la plebs el 123 aC
Semprònia Cornèlia, germana dels Gracs
Luci Corneli Escipió Asiàtic el Vell, cònsol el 190 aC
Luci Corneli Escipió Asiàtic el Jove, tribú militar, fill de l'anterior
Luci Corneli Escipió Asiàtic
Luci Corneli Escipió Asiàtic, cònsol el 83 aC
Gneu Corneli Escipió Calb, cònsol el 222 aC
Publi Corneli Escipió Nasica, cònsol el 191 aC
Publi Corneli Escipió Nasica Corculum, cònsol el 162 aC
Publi Corneli Escipió Nasica Serapió, cònsol el 138 aC
Publi Corneli Escipió Nasica, cònsol el 111 aC
Publi Corneli Escipió Nasica, pretor l'any 94 aC
Corneli Escipió, adoptat per Luci Licini Cras va agafar el nom de Luci Licini Cras Escipió. Pretor l'any 94 aC
Corneli Escipió (adoptat per Quint Cecili Metel Pius va agafar el nom de Quint Cecili Metel Pius Escipió. Cònsol l'any 52 aC
Luci Corneli Escipió, germà de Publi i Gneu Escipió i pare de Gneu Corneli Escipió Hispal
Gneu Corneli Escipió Hispal, cònsol el 176 aC
Gneu Corneli Escipió Hispà, pretor l'any 139 aC
Gneu Corneli Escipió Hispal, fill de l'anterior

Referències 

Famílies de les gens